Le ligure ou ligurien est un dialecte nord-italien parlé en Ligurie.
 Le ligure, langue des anciens Ligures, est connu uniquement par des traces.
 Les Ligures sont un peuple protohistorique d'Europe.
 La mer Ligure est une partie de la mer Méditerranée, entre France continentale, Corse et Italie.
 L'océan Ligure est un paléo-océan issu de la fermeture différentielle de l'océan Téthys.
 Parodi Ligure est une commune italienne dans la région Piémont.
 Le train nommé Ligure était une relation Trans-Europ-Express reliant Marseille à Milan via Toulon, Cannes, Nice, Monaco, San Remo et Gênes.